Jamie Lundmark (né le  à Edmonton, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 1998, il commence sa carrière avec les Warriors de Moose Jaw de la Ligue de hockey de l'Ouest. En 1999, il est choisi au repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey en première ronde par les Rangers de New York en .

En 2001, il passe professionnel avec le Wolf Pack de Hartford en Ligue américaine de hockey. La saison suivante, il joue ses premiers matchs avec les Rangers. Par la suite, il porte les couleurs des Coyotes de Phoenix, des Flames de Calgary, des Kings de Los Angeles. En 2007, il part en Superliga HK Dinamo Moscou. Mais en décembre, il revient en Amérique du Nord aux Monsters du lac Érié, équipe affiliée à l'Avalanche du Colorado. Le , il signe aux Flames de Calgary.

Après avoir partagé la saison 2009-2010 entre les Flames et les Maple Leafs de Toronto, il s'entend durant l'été avec les Predators de Nashville.

Carrière internationale 
Il a représenté l'Équipe du Canada de hockey sur glace lors des championnats du monde junior à deux reprises.

Trophées et honneurs personnels

Ligue de hockey de l'Ouest 
 1998-1999: Nommé dans la seconde équipe d'étoiles de l'association est
 2000-2001: Nommé dans la première équipe d'étoiles de l'association de l'Ouest
 1998-1999: Nommé dans l'équipe des recrues de la Ligue canadienne de hockey

Ligue nationale de hockey 
 1999 - sélectionné en tant que  (première ronde) par les Rangers de New York.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1998-1999 ||Warriors de Moose Jaw ||LHOu ||70||40||51||91||121||11||5||4||9||24
|-
|1999-2000 ||Warriors de Moose Jaw ||LHOu ||37||21||27||48||33||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2000-2001 ||Thunderbirds de Seattle ||LHOu ||52||35||42||77||49||9||4||4||8||16
|-
|2001-2002 ||Wolf Pack de Hartford ||LAH ||79||27||32||59||56||10||3||4||7||16
|-
|2002-2003 ||Wolf Pack de Hartford ||LAH ||22||9||9||18||18||2||0||0||0||0
|-
|2002-2003||Rangers de New York ||LNH||55||8||11||19||16||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004||Rangers de New York ||LNH||56||2||8||10||33||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Wolf Pack de Hartford ||LAH ||64||14||27||41||146||6||2||4||6||8
|-
|2004-2005 ||HC Bolzano||Serie A ||14||9||9||18||22||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006||Rangers de New York ||LNH||3||1||0||1||6||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006||Coyotes de Phoenix ||LNH||38||5||13||18||36||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Rampage de San Antonio ||LAH ||4||1||2||3||2||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006||Flames de Calgary ||LNH||12||4||6||10||20||4||0||1||1||7
|-
|2006-2007||Flames de Calgary ||LNH||39||0||4||4||31||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007||Kings de Los Angeles ||LNH||29||7||2||9||25||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||HK Dinamo Moscou ||Superliga ||17||2||1||3||31||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Monsters du lac Érié ||LAH||51||13||20||33||71||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Flames de Quad City ||LAH ||54||15 ||37 ||52 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Flames de Calgary ||LNH||27||8||8||16||17|| 2 || 0 || 0 || 0 ||0 
|-
|2009-2010||Heat d'Abbotsford ||LAH ||32 ||9 ||12 ||21 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2009-2010 ||Flames de Calgary ||LNH ||21 ||4 ||5 ||9 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Maple Leafs de Toronto ||LNH ||15 ||1 ||2 ||3 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011|| Admirals de Milwaukee ||LAH ||34 ||6 ||12 ||18 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011|| Timrå IK || Elitserien ||18 ||3 ||7 ||10 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Dinamo Riga || KHL || 47|| 8|| 8|| 16|| 52|| 7|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
|2012-2013 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 51|| 29|| 29||58 || 34|| 13|| 5|| 4|| 9|| 8
|-
|2013-2014 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 37|| 12|| 16|| 28|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 54|| 24|| 25|| 49|| 73|| 9 || 6 || 7 || 13 || 6
|-
|2015-2016 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 54 || 21 || 32 || 53 ||26|| 7 || 3 || 5 || 8 || 2
|-
|2016-2017 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 51 || 26 || 25 || 51 || 48 || 13 || 6 || 4||10||22
|-
|2017-2018 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 43 || 8 || 16 || 24 || 38 || 3 || 0|| 1 || 1||0

| 295 ||40 ||59 ||99 ||204 ||6 ||0 ||1 ||1 ||7

Au niveau international

Notes et références 

Naissance en janvier 1981
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur des Flames de Quad City
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur du Timrå IK
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du HC Bolzano
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du EC Klagenfurt AC